Hanekamp, een buurtschap in Hardenberg
 Hanekamp, een buurtschap in Pekela
 Hanekamp, een vm. waterschap bij Pekela